Скру́бер (, від  — «шкребти», «чистити») — апарат або машина, що використовується для очищення твердих або газоподібних середовищ від домішок у різних хіміко-технологічних процесах.

 Скрубер — технологічний апарат для напівтонкого очищення доменного газу від твердих домішок.
 Скрубер — машина барабанного типу, в якій корисні копалини промивають водою, очищуючи їх від глинистих та інших домішок.

Промислове обладнання